La fontaine Saint-Julien désigne un monument pouvant correspondre à :

La fontaine Saint-Julien à Brioude, en Haute-Loire ;
La fontaine Saint-Julien à Amiens, dans la Somme.